Ауза (Науса, Наусса) — порт и курорт на острове Парос, Греция.
 Ауза — река в Италии и Сан-Марино.
 Ауза — парк на одноимённой реке в коммуне Серравалле на севере Сан-Марино.
 Ауза — населённый пункт в регионе Зиндер на юге Нигера.
 Ауза — латышская фамилия.
 Ауза — населённый пункт в регионе Тыграй на севере Эфиопии.
 Ауза — старое название реки Яуза.